«Многочисленные Катерины» — это подростковый роман Джона Грина. Выпущенный в 2006 году, он стал финалистом премии Майкла Л. Принца.

Роман включает в себя приложения , близкого друга Грина, объясняющии некоторые из наиболее сложных уравнений, которые использует главный герой, Колин.

Краткое содержание 
Вундеркинд Колин Одинец только что окончил школу и пребывает в депрессии. Вместе с лучшим другом Хасаном он отправляется в незабываемое путешествие, которое навсегда изменит его жизнь. Друзьям предстоит пережить удивительные приключения, вывести формулу романтических отношений, бороться, влюбляться, разочаровываться, открыть тайну многочисленных Катерин и, наконец, стать по-настоящему счастливыми.

Главные герои 
 Колин Одинец. Любящий анаграмму семнадцатилетний мальчик с депрессией. Хотя он был вундеркиндом с IQ более 200, он ещё не стал «гением». Колин находит всё интересным, особенно вещи, которые, кажется, не волнуют других людей. После отношений только с Катеринами, Колин прерывает эту традицию, начав встречаться с Линдси Ли Уэллс, с которой он познакомился во время своего путешествия с Хасаном. На протяжении всего романа Колин чувствует, что у него внутри «дыра», и он пытается её заполнить. Колин тратит своё время на стремление быть уникальным, но с помощью Линдси, в конечном итоге, приходит к осознанию того, что он «не уникален в самом лучшем виде».
 Хасан Харбиш. Ленивый, забавный и слегка имеющий лишний вес лучший и единственный друг Колина. Несмотря на то, что он умён и был принят в колледж, Хасан отдыхает год. Поначалу Хасан, похоже, не планировал продолжать своё образование. Он убеждает Колина отправиться в путешествие, чтобы вырваться из депрессии. Хасан — мусульманин и он регулярно молится, действуя со строгой религиозностью, пока он не встречается с Катериной. Хасан является неотъемлемой частью путешествия Колина по поиску своей истинной личности.
 Линдси Ли Уэллс. Встречает Колина и Хасана в их поездке в Гатшот, штат Теннесси. Она — парамедик-практикантка, которая также проводит экскурсии по Гатшоту. Когда Линдси впервые появляется в романе, она встречается с кем-то по имени Колин, не главным героем. Тем не менее, она не чувствует, что она действительно является собой, пока она не начинает болтаться вокруг Колина Одинца. Как и Колин, Линдси, похоже, борется со своей личностью. Вдохновлённая способностью Колина всегда быть собой, Линдси, наконец, становится самой собой.
 Холлис Уэллс. Мать Линдси. Экстремальный трудоголик. Очень добра к людям, которые работают на её фабрике.

Примечания

Ссылки 

Романы Джона Грина